Овде су наведене све епизоде телевизијске серије Медикоптер 117 — Сваки живот се рачуна (). Ово укључује 81 епизоду у 7. сезона и пилот-епизоду Сведок ().

Преглед

Пилот-епизода

1. сезона

2. сезона

3. сезона

Специјална епизода

4. сезона

5. сезона

6. сезона

7. сезона

Гајстерфлигер 
Ова епизода је требало да буде емитована 11. септембра 2001. године, али ипак није због терористичких напада у Сједињеним Америчким Државама.

Улоге

Екипа 
Посада хеликоптера је непромењена.

Листа свих редитеља у серији

Листа свих сценариста у серији

Спољашње везе 
 Профил на IMDb-ју
 Све епизоде (на немачком)
 Најава емитовања у Немачкој

Медикоптер 117 — Сваки живот се рачуна